Clifton Beach steht für:
 Clifton Beach (Queensland), Vorort von Cairns, Queensland, Australien
 Clifton Beach (Tasmanien), Ort südlich der Stadt Hobart, Tasmanien, Australien

Clifton Beach ist der Name folgender Personen:
 Clifton B. Beach (1845–1902), US-amerikanischer Politiker